Humbert de Savoie peut désigner :

comtes de la maison de Savoie
 comte Humbert surnommé « aux Blanches-Mains » (v. 970/980-v. 1042/1048), fondateur de la dynastie des Humbertiens et des Savoie, comte (v. 1027-v. 1042/1048) ;
 Humbert II de Savoie (v. 1065-1103), comte (1080-1103) ;
 Humbert III de Savoie (1136-1189), comte (1148-1189) ;

membres de la famille de Savoie
 Humbert (1198-1223) et Humbert (mort en 1223), fils du comte Thomas  ;
 Humbert  (1844-1900), roi d'Italie ;
 Humbert II (1904-1983), roi d'Italie ;
 Humbert de Savoie-Aoste (1889-1918), comte de Salemi, fils d'Amédée  d'Espagne ;

bâtards des comtes de Savoie, entre le milieu du  et le 
 Humbert de Savoie (mort en 1374) dit le « Bâtard de Savoie », fils naturel du comte Aymon, fondateur de la branche bâtarde des Savoie-Arvillard ;
 Humbert (II) de Savoie-Arvillard (mort en 1422), fils naturel du précédent ;
 Humbert de Savoie (v. 1377-1443) dit le « Bâtard de Savoie » ou encore le « Grand Bâtard de Savoie », fils illégitime du comte d'Amédée VII.

Voir aussi
Issu de la maison de Savoie :
 Humbert Ier (1844-1900), roi d'Italie (1878-1900).
 Humbert II (1904-1983), roi d'Italie (1946).

Références 

Maison de Savoie